Lenne ist der Name folgender Orte:
 Lenne (Hastière), Weiler der Gemeinde Hastière, Provinz Namur, Belgien
 Lenne (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Lenne (Schmallenberg), Ortsteil der Stadt Schmallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Lenne ist der Name folgender Fließgewässer:
 Lenne (Golf von Tarent), Zufluss des Golf von Tarent nahe Palagiano, Provinz Tarent, Apulien, Italien
 Lenne (Aveyron), linker Zufluss des Aveyron weit unterhalb Baraqueville, Département Aveyron, Frankreich
 Lenne (Ruhr), linker Zufluss der Ruhr bei Bathey im kreisfreien Hagen, Nordrhein-Westfalen
 Lenne (Weser), rechter Zufluss der Weser bei Bodenwerder, Landkreis Holzminden, Niedersachsen

Lenne ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Lenne (* 2001), französischer Handballspieler
 Yanis Lenne (* 1996), französischer Handballspieler

Lenne bezeichnet:
 Lenne (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Holzminden, Niedersachsen

Siehe auch:
 Lenné
 Lenné (Begriffsklärung)
 Lennegebirge
 Linne
 Linné